Джеймс Моррис:
  (род. 1965) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (1857—1931) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1911—1917).
 Моррис, Джеймс (род. 1940) — британский хоккеист на траве.
 Моррис, Джеймс (род. 1941) — учёный в области информатики.
  (род. 1947) — американский оперный певец, двукратный лауреат премии «Грэмми» за лучшую оперную запись в составе труппы Метрополитен-опера (1990, 1991).
  (род. 1967) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (с 2010).
 Моррис, Джеймс (род. 1994) — австралийский шахматист.
  (более известен как Джимми Дрифтвуд; 1907—1998) — американский фолк-музыкант, лауреат премии «Грэмми» за песню «The Battle of New Orleans» (1960).
  (1870—1944) — англиканский священник, епископ Луизианы Епископальной церкви США (1930—1939).
  (род. 1954) — американский биограф.
  (1819—1899) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1861—1865).
  (род. 1941) — декан Школы компьютерных наук Университета Карнеги — Меллона, разработчик принципов ленивых вычислений в программировании.
  — американский кинопродюсер, лауреат премий BAFTA, Гильдии продюсеров и Общества специалистов по визуальным эффектам за мультфильм «ВАЛЛ-И», президент студии Pixar (с 2014; под начальством президента Pixar и Disney Animation).
  (1891—1971) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Карлтон» (1914).
  (1896—1932) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе клуба «Голуэй» (1923).